Con la locuzione casa occupata si possono individuare diverse possibili accezioni, civilistiche, penalistiche, e di tipo sociale:

 Immobile occupato, ai sensi della disciplina sulle locazioni. 
 Il reato di invasione di terreni o edifici, nel diritto penale, in cui rientrano i fenomeni dei centri sociali occupati (di destra e di sinistra) e quello dello squatting.